Бухо́вичский сельский Совет — сельсовет в составе Кобринского района Брестской области Республики Беларусь. Согласно переписи населения 2019 года, в сельсовете проживало 5248 человек.

Состав 
По данным на 1 января 2021 года, Батчинский сельсовет включает 22 населённых пункта:

Примечания

Ссылки 
 Батчинский сельсовет  // Кобринский райисполком.
 Буховичский сельский Совет  // Туристический Кобрин.